Hotel Imperial kan henvise til flere forskellige hoteller:
Hotel Imperial (København)
Hotel Imperial (Wien)
Hotel Imperial (Tokyo)